Tlapacoyan es un topónimo náhuatl que significa Lugar donde se lava. Su forma castellanizada es Tlapacoyan. Es el nombre de las siguientes localidades y rasgos geográficos:

Tlapacoyan, municipio del estado de Veracruz (México).
Tlapacoyan, cabecera municipal de Tlapacoyan (Veracruz).
Tlapacoya, municipio del estado de Puebla (México).
Tlapacoya, cabecera municipal de Tlapacoya (Puebla).
Santa Ana Tlapacoyan, municipio del estado de Oaxaca (México).
Tlapacoya, cerro en el estado de México.
Tlapacoya, sitio arqueológico en el estado de México.
Santa Cruz Tlapacoya, localidad en el estado de México.
Santiago Tlapacoya, localidad en el estado de Hidalgo.

Notas 

Toponimia náhuatl de México